Ста́ростин (Ста́ростина) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Известные носители:

Старостин 
 
 Старостин, Альберт Иванович (1931—2001) — советский и российский учёный и педагог в области математики, организатор науки.
 
 
 Старостин, Антон Игоревич (1995) — российский военнослужащий, старший лейтенант, Герой Российской Федерации (2022).
 
 
 Старостин, Владимир Михайлович (1931—2006) — российский эстрадный дирижёр и аранжировщик.
 Старостин, Георгий Сергеевич (род. 1976) — российский лингвист и музыкальный критик.
 Старостин, Дмитрий Яковлевич (1923—2007) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Старостин, Евгений Васильевич (1935—2011) — российский историк, профессор.
 Старостин, Иван (? — 1826) — полярный мореход, его именем назван южный входной мыс в Айсфьорде на Шпицбергене.
 Старостин, Максим Иванович (1902—1948) — советский партийный и государственный деятель.
 Старостин, Марк Юрьевич (род. 1990) — казахстанский лыжник.
 
 
 Старостин, Пётр Петрович (1909—1993) — советский футболист.



См. также 
 Старостино

Примечания